San Sebastián de Garabandal – località spagnola nella Cantabria.
Nostra Signora del Monte Carmelo di Garabandal – appellativo con cui è venerata Maria in seguito alle apparizioni mariane di San Sebastián de Garabandal (1961-1965).